uszatka – nazwa kilku gatunków ptaków z rodziny puszczykowatych:
 uszatka ciemna (Asio stygius),
 uszatka jamajska (Pseudoscops grammicus),
 uszatka kreskowana (Nesasio solomonensis),
 uszatka krzykliwa (Asio clamator),
 uszatka madagaskarska (Asio madagascariensis),
 uszatka mauretańska (sowa mauretańska) (Asio capensis),
 uszatka błotna (Asio flammeus)
 uszatka zwyczajna (Asio otus)
 uszatka, inaczej aurikularia – larwa strzykw,
 uszatka – żartobliwie – czapka uszanka.

Zobacz też 
 Miś Uszatek